Come Ye Blessed è una delle due canzoni territoriali delle Isole Pitcairn, l'altra è We from Pitcairn Island. Come Ye Blessed è anche la canzone territoriale ufficiale dell'isola Norfolk ed è cantata nella maggior parte degli eventi dell'isola.

God Save the King è l'inno nazionale e reale ufficiale del territorio.

Testo in inglese 
Il testo della l'inno è tratto in maggioranza dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 25, versetti 34-36 e 40. Then shall the King
Say unto them
On his right hand:
Come ye blessed of my Father
Inherit the kingdom prepared for you
From the foundation of the world
I was hunger’d and ye gave me meat,
I was thirsty and ye gave me drink
I was a stranger and ye took me in,
Naked and ye clothed me,
I was sick and ye visited me,
I was in prison and ye came unto me
In as much ye have done it unto one of the least of
These my brethren
Ye have done it unto me,
Ye have done it unto me.

Collegamenti esterni 
 Inno di Pitcairn: vieni benedetto

Vangelo secondo Matteo
Isole Pitcairn